Ostrowite (gromada w powiecie chojnickim)
 Ostrowite (gromada w powiecie golubsko-dobrzyńskim) (wąbrzeski/golubsko-dobrzyński)
 Ostrowite (gromada w powiecie lipnowskim)
 Ostrowite (gromada w powiecie rypińskim)
 Ostrowite (gromada w powiecie słupeckim) (koniński/słupecki)
 Ostrowite (gromada w powiecie świeckim)
także:
 Kolonia Ostrowite (gromada) (powiat świecki)